Каршакевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каршакевич, Александр Владимирович  (род. 1959) — советский, белорусский гандболист. 
 Каршакевич, Валерий Юрьевич (род. 1988) — белорусский футболист, выступающий за «Гранит», защитник.